Сезон 1976 — 32 и 33-й чемпионаты «Крыльев Советов», в том числе 23 и 24-й в первом по значимости дивизионе СССР.

События 
В весеннем чемпионате "Крылья" завоевали два приза — "Кубок прогресса" и "Гроза авторитетов".

Шесть предсезонных матчей команда провела в Болгарии (4 победы, ничья, поражение, мячи 9-7).

Чемпионат СССР 

турнирная таблица

матчи

турнирная таблица

матчи

Кубок СССР 

матчи

Турнир на Приз Сочинского горисполкома

Турнир на Кубок Спорткомитета РСФСР 
матчи

Товарищеские матчи 

матчи

Игры и голы 

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=12style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|}

Примечания

Ссылки 

1976
Крылья Советов